Por Olimpíadas 1960 você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1960, em Roma.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1960, em Squaw Valley.

Desambiguação
Desambiguações de esportes